Арвидс Рекис (; 1 января 1979, Юрмала) — латвийский хоккеист, защитник. Воспитанник рижского хоккеяю

Карьера 
Арвидс Рекис начал свою профессиональную карьеру в 1995 году в составе клуба лиги USHL «Дубук Файтинг Сэйнтс». Следующие четыре сезона Арвидс провёл в Хоккейной лиге Онтарио, выступая за «Эри Оттерз», более того в конце сезона 1999/00 он был вызван в клуб Центральной хоккейной лиги «Индианаполис Айс», с которым стал обладателем главного приза лиги.

Перед началом следующего сезона Рекис подписал контракт с «Сент-Луис Блюз», после чего стал выступать в Хоккейной лиге Восточного побережья в составе фарм-клуба «блюзменов» «Пеория Ривермен», где за три сезона он провёл 180 матчей, набрав 92 (30+62) очка. Более того, в сезоне 2001/02 Арвидс провёл 18 матчей в составе клуба Американской хоккейной лиги «Вустер АйсКэтс», однако, так и не получив шанса заиграть в НХЛ, в 2003 году он принял решение покинуть Северную Америку и подписал контракт с клубом Немецкой хоккейной лиги «Аугсбург Пантер».

В составе «пантер» Рекис выступал на протяжении пяти сезонов, за исключением конца сезона 2005/06, когда он был членом клуба «Рига 2000», завоевавшего бронзовые награды белорусской Экстралиги. В 2008 году Арвидс заключил соглашение с другим немецким клубом — «Гризли Адамс Вольфсбург», где за два проведённых сезона набрал 40 (14+26) очков в 116 матчах. 20 апреля 2010 года Рекис вернулся на Родину, подписав однолетний контракт с рижским «Динамо».

В своём дебютном сезоне в Континентальной хоккейной лиге Арвидс провёл на площадке 51 матч, набрав 6 (2+4) очков, после чего руководство латвийского клуба приняло решение продлить соглашение с игроком ещё на один год.

Международная 
В составе сборной Латвии Арвидс Рекис принимал участие в группе C юниорского чемпионата Европы 1995 года, а также в группе B мирового молодёжного первенства в 1999 году. На взрослом уровне, начиная с 2003 года, Арвидс выступал на семи чемпионатах мира, а также Олимпийских играх в Турине и Ванкувере. На этих турнирах Рекис провёл 50 матчей, в которых он набрал 6 (3+3) очков.

Достижения 
 Победитель Центральной хоккейной лиги 2000.
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии 2006.
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 4 декабря 2011 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Дубук Файтинг Сэйнтс»
Игроки «Эри Оттерз»
Игроки «Индианаполис Айс»
Игроки «Пеория Ривермен» (ECHL)
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Гриззлис Вольфсбург»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года